Arzúa kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Arzúa (ort), Galicien, Provincia da Coruña, 
 Arzúa (kommun), Galicien, Provincia da Coruña, 

Robotskapade Spanienförgreningar